El término Sudamericana puede referirse:

 a lo relativo a Sudamérica;
 a la Editorial Sudamericana; 
 a la Liga Sudamericana de Clubes, el segundo torneo en importancia de clubes de baloncesto en Sudamérica;
 a la Placa Sudamericana;
 a la Copa Sudamericana;
 a la Recopa Sudamericana;
 a la Supercopa Sudamericana;
 a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) o (CSF);
 a Sudamericana, (2012) álbum de Santé Les Amis.